Hogesnelheidstrein
 Ruimtetelescoop Hubble, Hubble Space Telescope
 Hypertrophy-specific Training, een trainingsschema
 Hawaii–Aleutian Standard Time, tijdzone GMT-10u